Deux navires de la Royal Navy britannique ont été baptisés HMS Bangor :
 Le , le navire de tête des dragueurs de mines de la classe Bangor pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le , un chasseur de mines de la classe Sandown mis en service en 1999.

Bangor